Nicea ostroma a következő összecsapásokat jelentheti:
Nicea ostroma (727) - a város sikertelen arab ostroma.
Nicea ostroma (1097) - az első keresztes hadjárat első összecsapása.
Nicea ostroma (1113) - a város sikertelen szeldzsuk ostroma.
Nicea ostroma (1331) - a város oszmán uralom alá kerül.